Por Herget pode estar à procura de:

 Matthias Herget
 1751 Herget

Desambiguação